Moldagem
Ou ainda:
Molde de injeção
Molde dentário
Moda Moldes

Localidades
Molde (Møre og Romsdal), na Noruega
Moldes (Arouca), em Portugal

Desambiguações de topônimos